Mário Sérgio Leal Nogueira (n. 1981), calciatore portoghese
 Mário Sérgio Pontes de Paiva (n. 1950), ex calciatore e allenatore di calcio brasiliano